

Mensen met de achternaam Chapuis 
Germaine Poinso-Chapuis, een Frans christendemocratisch politica.
Jean-Frédéric Chapuis, een Franse freestyleskiër.
Félicien Chapuis, een Belgisch entomoloog.
Michel Chapuis, een Frans organist en muziekpedagoog.
Robert Lucien Chapuis, een rooms-katholiek bisschop in Madagaskar
 Simone Chapuis-Bischof (1931-), Zwitserse onderwijzeres, redactrice en feministe

Overig 
Chapuis, een historisch bromfietsmerk
Chapuis-Dornier, een Franse fabrikant van motoren.